Jméno Robčice nese více sídel:
 Robčice (Kozojedy) – část obce Kozojedy v okrese Plzeň-sever
 Robčice (Útušice) – část obce Útušice v okrese Plzeň-jih